Sipo (houtsoort), bepaalde houtsoort
Sicherheitspolizei